Mr. Mercedes steht für:

 Mr. Mercedes (Roman), Roman von Stephen King (2014)
 Mr. Mercedes (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2017)